Лариса Савченко і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Лейла Месхі і Світлана Пархоменко з рахунком 7–5, 5–7, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1989 Dow Chemical Classic Doubles Draw 

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1989